Нестор, Нестер - чоловіче ім'я грецького походження.

 Нестор (міфологія) — один із дванадцяти синів Нелея та Хлоріди.
 Нестор Літописець — преподобний, київський літописець та письменник-агіограф.
 Нестор Куліш (*1925-?) — український православний єпископ.

Деякі інші носії імені
 Нестор Іванович Шуфрич — український політик, член Партії регіонів.
 Нестор Іванович Махно — анархіст, політв'язень, державний, військовий та політичний діяч
 Нестор Кіршнер — президент Аргентини у 2003—2007 роках.
 Нестор (Писик) — архієпископ.
 Нестор Григорій Дмитрович — найстаріший українець, найстаріша людина світу 2007 р.
 Нестор Хергіані — грузинський дзюдоїст.
 Нестор Митрофанович Кізенко — український художник.
 Нестор Некнижний — православний святий, чернець Печерського монастиря.
 Нестор Остапович Нижанківський — український композитор, піаніст і музичний критик.
 Нестор Гільєн Олмос — болівійський правознавець та політичний діяч.
 Нестор Гайовський — канадський дипломат.
 Нестор Теодорович Гаморак — український ботанік.
 Нестор Шараївський — архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви, член Української Центральної Ради.
 Нестор Відріо — мексиканський футболіст, захисник клубу «Пачука».
 Нестор (Анісімов) — архієрей Російської православної церкви.
 Нестор Максимович Максимо́вич-Амбодяк — український та російський вчений.
 Нестор Араухо — мексиканський футболіст, захисник клубу «Крус Асуль».
 Нестор Платонович Пузиревський — російський гідротехнік, професор Петербурзького інституту інженерів шляхів.
 Нестор-Всеволод Ріпецький — громадський діяч, письменник і журналіст, редактор і співробітник газет та журналів у Галичині й Канаді.
 Нестор Ортігоса — парагвайський футболіст, півзахисник «Аргентинос Хуніорс» та збірної Парагваю.
 Нестор Іванович Чир — український поет, нарисовець, публіцист і громадський діяч.
 Нестор Сенсіні — аргентинський футболіст, захисник та півзахисник.
 Нестор (Сидорук) — релігійний діяч РПЦ, єпископ Уманський.
 Нестор Святий — ранньохристиянський грецький святий та мученик.
 Нестор Морозенко — військово-політичний діяч Хмельниччини.
 Нестор (Тугай) — єпископ Українського екзархату Московської патріархії, єпископ Чернігівський і Ніжинський.
 Нестор (Доненко) — архієрей Української православної церкви (Московського патріархату)